Serra Chata är ett berg i Brasilien.   Det ligger i kommunen Sapopema och delstaten Paraná, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília. Toppen på Serra Chata är  meter över havet.

Terrängen runt Serra Chata är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pico Agudo,  meter över havet,  km väster om Serra Chata. Runt Serra Chata är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Serra Chata växer i huvudsak städsegrön lövskog.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Paraná
Berg i Brasilien 1000 meter över havet eller högre